Miejscowości w USA:
 Kennan – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Kennan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Kennan (ang. Kennan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price